Bläse steht für:
 Bläse (Gotland), Ort auf Gotland, Schweden

Bläse oder Blaese ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Dieter Blaese (1930–2021), deutscher Unternehmer und Verbandsfunktionär
 Joachim Bläse (* 1968), deutscher Jurist und Politiker (CDU)